Il doppio del torneo di tennis Rogaska Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Kodeš, Jr. e Tomáš Anzari che hanno battuto in finale Barry Cowan e Andrew Richardson 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  Bernardo Mota (quarti di finale)
 Mathias Huning /  Martin Zumpft (primo turno)

 Aleksandar Kitinov /  Mark Petchey (primo turno)
 Paul Wekesa /  Chris Wilkinson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rogaska Challenger 1994